Great American Songbook, GAS (букв. «Великий американский песенник») — переносное собирательное название ряда лучших американских песен, написанных с 1920-х по 1960-е гг. для бродвейских мюзиклов, голливудских кинофильмов и звукозаписывающих студий Tin Pan Alley, — своего рода «классика» XX века. Помимо популярности, которую они заслужили среди своих современников, эти песни и по сегодняшний день остаются ключевым элементом репертуара джазовых музыкантов (т. н. джазовый стандарт). Считается, что эти произведения отличаются никем до наших дней не превзойдённым высоким качеством музыки, текстов и их гармоничного сочетания. Эпоха господства музыкального стиля, создавшего данные произведения, закончилась в 1960-х гг. с началом периода рок-н-ролла.

Авторы 
Канонического списка «Great American Songbook», а также композиторов и стихотворцев, внёсших в него свою лепту, не существует. Тем не менее, общепринято считать, что в него входят следующие сочинители и их наиболее популярные песни:
 Гарольд Арлен (музыка),  Тэд Колер  (слова)
 Stormy Weather
 It’s Only a Paper Moon
 I’ve Got the World on a String
 I Gotta Right to Sing the Blues
 Let’s Fall in Love
 Ирвинг Берлин
 White Christmas
 Always
 Blue Skies
 Cheek to Cheek
 Puttin' on the Ritz
 Хоуги Кармайкл
 Stardust
 Georgia on My Mind
 The Nearness of You
 Skylark</small>
 Дюк Эллингтон
 In a Sentimental Mood
 It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing)
 Satin Doll
 Mood Indigo
 Sophisticated Lady
 I’m Beginning to See the Light
 Джордж Гершвин (музыка) и Айра Гершвин (слова)
 Someone to Watch Over Me
 'S Wonderful
 Summertime
 Embraceable You
 I Got Rhythm
 Fascinating Rhythm
 The Man I Love
 They Can’t Take That Away from Me
 Our Love Is Here to Stay
 Джером Керн
 Ol' Man River
 The Way You Look Tonight
 All the Things You Are
 Smoke Gets in Your Eyes
 Джонни Мэндел
 The Shadow of Your Smile
 Джонни Мерсер
 One for My Baby (and One More for the Road)
 That Old Black Magic
 Blues in the Night
 Come Rain or Come Shine
 Jeepers Creepers
 Коул Портер
 Night and Day
 I’ve Got You Under My Skin
 Begin the Beguine
 Let’s Do It, Let’s Fall in Love
 What Is This Thing Called Love?
 Love for Sale
 You’re the Top
 Just One of Those Things
 I Get a Kick Out of You
 Ev’ry Time We Say Goodbye
 In the Still of the Night
 It’s De-Lovely
 My Heart Belongs to Daddy
 Роджерс и Харт (музыка и слова)
 Bewitched, Bothered and Bewildered
 My Romance
 Have You Met Miss Jones?
 My Funny Valentine
 Blue Moon
 The Lady Is a Tramp
 Thou Swell
 Lover
 Where or When
 This Can’t Be Love
 Роджерс и Хаммерстайн (музыка и слова)
 Oh What a Beautiful Mornin'
 People Will Say We’re in Love
 It Might as Well Be Spring
 If I Loved You
 Some Enchanted Evening
 Shall We Dance?
 My Favorite Things
 Джимми ван Хьюзен
 All the Way
 But Beautiful
 Come Fly with Me
 Imagination

Мнение музыкальных критиков 
В основополагающей для истории музыки книге Алека Уайлдера «Songbook, American Popular Song: The Great Innovators, 1900—1950» критик Уайлдер сформировал список мастеров, входящих в классический американский канон, а также изложил примерную иерархию произведений. Основной упор Уайлдер делает на изучение творчества композиторов.
 Шесть композиторов удостоились шести отдельных глав — Керн, Берлин, Гершвин, Роджерс, Портер и Арлен
 Ступенькой ниже в его иерархии находятся Винсент Юманс и Артур Шварц (одна глава на двоих) и Бёртон Лейн, Хью Мартин и Вернон Дюк (одна глава на троих).
 Одну главу Уайлдер посвящает композиторам, которым он даёт определение «Великий ремесленник»: Хоуги Кармайкл, Уолтер Дональдсон, Гарри Уоррен, Айшем Джонс, Джимми Макхью, Дюк Эллингтон, Фред Элерт, Ричард А. Уайтинг, Рэй Ноубл, Джон Грин, Руб Блум, и Джимми ван Хьюзен.
 Книга заканчивается обширной главой под названием «Выдающиеся Отдельные композиции: 1920 по 1950 год», которая включает собой отдельные произведения, написанные композиторами «одной песни», но, тем не менее, соответствующими, по мнению критика, канону.

Список Уайлдера субъективен, и сфокусирован больше на композиторах, чем на авторах текстов песен. Тем не менее, его работа оказалась крайне влиятельной и во многом соответствует концепции большинства о стандарте великой американской песни.

Отдельная проблема состоит в том, попадают ли в канон песни, написанные во 2-й половине XX века, после окончания «золотого века» бродвейвского мюзикла и т. п. Хотя многие считают, что эпоха составления Great American Songbook заканчивается с изобретением рок-н-ролла (например, Уайлдер останавливается на 1950 году), некоторые более поздние композиторы, например, Генри Манчини, Бёрт Бакарак и даже латиноамериканец А.Жобим, рассматриваются некоторыми как достойная часть Songbook.

Структура песен 
Большинство этих песен написано по типу «куплет-припев». Куплет представляет собой некое музыкальное введение, которое обычно имеет свободную структуру, разговорные рифмы и темп рубато. Благодаря куплету слушатель переходит от окружающего реалистического, подчас тяжёлого жизненного контекста к более увлекательному, сочинённому миру песни. В нём часто присутствуют характерные, знаковые строчки, которые имеют отношение к сюжету мюзикла, к которому принадлежит песня.

Центральным элементом песни является припев. Обычно он имеет структуру рифм AABA или ABAC; тема припева обычно более расплывчата, чем куплетов, обычно они рассказывают о какого-либо рода превратностях любви. Благодаря этому подобные песни легко изымались из мюзиклов и исполнялись как независимые произведения, или же вставлялись в другие мюзиклы. Кроме того, лишь некоторые песни всегда исполняются в первоначальном, полном варианте, со всеми куплетами, — так как многие из этих куплетов могут быть поняты слушателями лишь в общем контексте пьесы или фильма. Кроме того, цельность песни часто зависит от воли исполнителей — например, Фрэнк Синатра никогда не исполнял «In Other Words» с куплетами, а Тони Беннетт исполнял.

Несмотря на узкий круг тем и настроений, с которыми оперировали создатели этого стиля песен, им удалось достигнуть такого прекрасного союза слов и музыки, что они до сих пор остаются эталоном хорошего сочинения песен. Лучшие стихотворцы этого периода специализировались на остроумных, изысканных стихах, с неожиданными и удивляющими рифмами; композиторы сочиняли легко запоминающиеся мелодии (которые могли быть и пентотоническими, как у Гершвина, или хроматическими, как у Портера) в величайшей гармонии.

Исполнители

Оригинальные исполнители 
Начиная с 1930-х гг. многие певцы и музыканты с успехом исполняли и записывали песни из Great American Songbook, что превратило их из своего рода «арий» мюзиклов и саундтреков в неотъемлемую часть джазовой культуры, а также easy listening music наших дней.

Элла Фицджеральд записала популярную и весьма влиятельную серию альбомов «Songbook» в 1950—60-х гг., каждый диск которой был посвящён творчеству одного из композиторов данного периода; всего серия включила 252 песни Great American Songbook. Среди других певцов, чьё исполнение данных песен оказалось значимым, фигурируют: Сара Воэн, Нэт Кинг Коул, Фред Астер, Бинг Кросби, Тони Беннетт, Джуди Гарленд, Фрэнк Синатра, Эди Горме, Стив Лоуренс, Джонни Мэйтис, Розмари Клуни, Барбра Стрейзанд (ранний репертуар), Сэмми Дэвис мл., Пегги Ли, Дина Шор, Кармен Макрэй, Билли Холидей, Перри Комо, Дина Вашингтон, Нина Симон, Бобби Шорт, Вик Дэмон, Блоссом Дири, Клео Лэйн, Джек Джонс, Бобби Дарин, Дин Мартин, Мел Торме и Эл Джолсон.

Современные исполнители 
В последние несколько десятилетий наблюдается возрождение песен Songbook  современными музыкантами. Стоит отметить популярную рок-вокалистку Линду Ронстадт, которая использовала их в том, что позже было классифицировано как elevator music (или vintage pop) в 1983 г. О её альбоме «What’s New» критики Нью-Йорк Таймс написали: «это не первая попытка рок-певца отдать дань золотому веку популярной музыки, но это лучшая и наиболее серьёзная попытка реабилировать идею популярной музыки, которая была уничтожена благодаря Битломании и масс-маркетингу, и политике записи длинных альбомов для тинэйджеров».

Спустя декаду Натали Коул выпустила крайне успешный альбом «Unforgettable… with Love», заглавный хит с которого «Unforgettable», представлявший собой смикшированный «дуэт» Натали с её отцом Нэтом Кинг Коулом, вошёл в сороковку. Последовавший за ним альбом «Take a Look» также был очень успешным. Успех альбома Коул, удостоенного «Грэмми» в самых престижных номинациях, обозначил возрождение интереса к эстрадной поп-музыке эпохи, предшествующей эре рок-н-ролла.

За исполнение поп-стандартов из Great American Songbook в 2000-е гг. взялись подрастерявшие с годами популярность исполнители 1970-х, как, например, Род Стюарт и Барри Манилоу, — и это позволило им вернуться на первую строчку Billboard 200. К исполнению песен своей ранней молодости вернулась Барбра Стрейзанд, а выпущенный к 80-летию Тони Беннетта сборник его дуэтов с современными исполнителями стал его самым успешным альбомом в хит-парадах за всю 60-летнюю карьеру.

Литература 
 Furia, Philip (1992). Poets of Tin Pan Alley. New York & Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-507473-4.
 Wilder, Alec (1990). American Popular Song: The Great Innovators 1900—1950. New York & Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-501445-6.
 Bloom, Ken (2005). The American Songbook: The Singers, the Songwriters, and the Songs. New York: Black Dog & Levental Publishers. ISBN 1-57912-448-8.

Музыка США
История музыки
Джаз в США